Turgon est un village français de la Charente.
 Turgon est un personnage de la Terre du milieu, univers imaginaire du romancier .